Eduard Ortgies ist der Name folgender Personen:

* Eduard Ortgies (Botaniker) (1829–1916), deutscher Botaniker
 Eduard Ortgies (Maler) (1859–1896), Schweizer Maler